Sítio Novo ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Sítio Novo (Maranhão), Bundesstaat Maranhão 
 Sítio Novo (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte 
 Sítio Novo do Tocantins, Bundesstaat Tocantins